Dieser Artikel behandelt die niederländische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017 in den Niederlanden. Die Niederländerinnen nehmen zum dritten Mal an der Endrunde teil und richten diese erstmals aus.

Qualifikation 

Die Niederlande erhielt am 4. Dezember 2014 den Zuschlag für die Ausrichtung der EM-Endrunde und setzte sich dabei im dritten Anlauf nach 2009 und 2013 gegen Österreich, Frankreich, Israel, Polen, Schottland und die Schweiz durch. Die Mannschaft ist damit als Gastgeber automatisch qualifiziert.

Kader 
Am 30. Mai wurde ein Kader für die Spiele im Rahmen der EM-Vorbereitung gegen Japan und Österreich im Juni benannt. Aufgrund einer Verletzung musste Sari van Veenendaal am 7. Juni für die Spiele gegen Japan und Österreich absagen und für sie wurde Barbara Lorsheyd nachnominiert. Am 14. Juni wurde der Kader für die EM-Endrunde benannt.
Merel van Dongen, Danique Kerkdijk, Barbara Lorsheyd und Siri Worm wurden aus dem vorläufigen Kader gestrichen und stehen ebenso wie Marjolijn van den Bighelaar, Jeslynn Kuijpers, Myrthe Moorrees, Marthe Munsterman und Paulina Quaye auf einer Stand-by-Liste. Ellen Jansen wurde weder für diese noch den Kader berücksichtigt. Hinzu kamen Lineth Beerensteyn und Stefanie van der Gragt.

Vorbereitung  
Im März 2016 richteten die Niederländerinnen das Qualifikationsturnier für den dritten europäischen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro aus. Dabei belegten die Niederländerinnen hinter dem späteren Silbermedaillengewinner Schweden den zweiten Platz vor der Schweiz und Norwegen, der aber nicht zur Teilnahme an den Olympischen Spielen reichte. In danach ausgetragenen Freundschaftsspielen wurde gegen die in der FIFA-Weltrangliste schlechter platzierten Mannschaften Neuseeland (2:0), Südafrika (1:0 und 2:0) und Schottland (7:0) gewonnen, gegen die besser platzierten Mannschaften Kanada (1:2), USA (1:3) und Deutschland (2:4) aber verloren. Zudem gab es Ende November eine Last-Minute-Niederlage gegen Endrundengegner Belgien und eine 0:1-Niederlage gegen England. Danach endete die Amtszeit von Bondscoach Arjan van der Laan, da der KNVB ihm nicht zutraute, die Mannschaft erfolgreich in die EM-Endrunde zu führen. Das Amt wurde zunächst übergangsweise von der ehemaligen Nationalspielerin und Co-Trainerin Sarina Wiegman übernommen, die den Posten schon nach der WM 2015 interimsweise innehatte und dann im Januar 2017 das Amt hauptamtlich übernahm. Ins EM-Jahr starteten die Niederländerinnen mit einem Trainingslager und Spielen gegen Rumänien, das die EM-Endrunde in den Playoffs gegen Portugal verpasste, am 20. (7:1) und EM-Teilnehmer Russland (4:0) am 24. Januar in Spanien. Im März 2017 stand dann die Teilnahme am Algarve-Cup auf dem Programm, wo die Mannschaft in den Gruppenspielen auf EM-Teilnehmer Schweden (1:0) sowie Australien (2:3) und China (1:0) traf, drei Mannschaften, die bei den Olympischen Spielen 2016 die Gruppenphase überstanden. Im  Spiel um Platz 5 wurde dann Vize-Weltmeister Japan mit 3:2 bezwungen. Im April spielten die Niederländerinnen gegen die EM-Teilnehmer Frankreich am 7. (1:2) und  Island am 11. (4:0). Am 9. Juni spielten sie dann erneut gegen die Japanerinnen und verloren in Breda mit 0:1. Am 13. Juni spielten sie gegen EM-Neuling Österreich und gewannen mit 3:0. Zum Abschluss der Vorbereitung wurde am 8. Juli Wales mit 5:0 bezwungen.

Quartier während der Endrunde wird das Woudschoten Hotel & Conference Centre in  Zeist sein.

EM-Endrunde

Gruppenphase 

Bei der Auslosung am 8. November 2016 war die Niederlande als Gastgeber Topf 1 zugeordnet und als Gruppenkopf der Gruppe A gesetzt.
Die Niederlande traf im Eröffnungsspiel auf Norwegen, trifft dann auf Dänemark  und im letzten Gruppenspiel auf EM-Neuling und Nachbar Belgien. Gegen Belgien gab es bis zur Auslosung in 27 Spielen 20 Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Bereits vor der Auslosung hatten beide ein Freundschaftsspiel für den 24. November 2016 vereinbart, das mit 2:3 verloren wurde. Gegen Dänemark und Norwegen ist die Bilanz dagegen negativ. Gegen die Däninnen gab es je fünf Siege und Remis, aber zehn Niederlagen, wobei allerdings die letzten vier Spiele gewonnen wurden, darunter das letzte Gruppenspiel bei der EM 2009, wodurch die Niederländerinnen bei ihrer ersten Endrundenteilnahme die K.-o.-Runde erreichten und bis ins Halbfinale vorstießen. Gegen Norwegen gab es zuvor vier Siege, sechs Remis und 13 Niederlagen, zuletzt in der erfolglosen Olympiaqualifikation.

K.-o.-Runde

Viertelfinale 
Die Niederlande und Schweden trafen bisher 20-mal aufeinander, wovon die Niederländerinnen zehn Spiele verloren sowie je fünf Spiele gewannen und remis spielten. Zuletzt trafen beide im März beim Algarve-Cup 2017 aufeinander und die Niederländerinnen gewannen mit 1:0. Bei einer EM-Endrunde trafen beide noch nie aufeinander. Der Gewinner dieses Spiels trifft im Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen England und Frankreich.

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 
  

Niederlande
2017 Frauen